Beiderbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Beiderbeck (1946–2015), deutscher Jachtenbauer
 Rolf Beiderbeck (* 1941), deutscher Pflanzenbiologe und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Beiderbecke